Die Generali Ladies Linz 2006 waren ein Tennis-Hallenhartplatzturnier für Frauen in Linz. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 2006. Das Turnier fand vom 21. bis 29. Oktober 2006 statt.

Im Einzel gewann Marija Scharapowa gegen Nadja Petrowa mit 7:5 und 6:2. Im Doppel gewann die Paarung Lisa Raymond / Samantha Stosur mit 6:3 und 6:0 gegen Corina Morariu / Katarina Srebotnik.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2006
2006